Götz est un mot d'origine allemande contenant le caractère ö. Quand celui-ci n'est pas disponible ou n'est pas désiré, le nom peut être représenté comme .

Patronymie

 Falko Götz est un footballeur allemand, devenu entraîneur.
 Heinrich Götz est un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Johannes Götz est un sculpteur allemand.
 Johann Nikolaus Götz est un poète et traducteur allemand.
 Joseph Matthias Götz est un sculpteur allemand.
 Karl Otto Götz, peintre allemand.
 Kathrin Götz, est une traileuse suisse.
 Maximilian Götz est un pilote automobile allemand.
 Paul Götz est un astronome allemand.

Prénom
 
 Götz Hamann est un journaliste économique allemand
 Götz von Berlichingen est un chevalier allemand.
 Götz Werner est le fondateur de l'entreprise allemande dm-drogerie markt GmbH & Co. KG.
 Götz Schulze est un juriste et juge allemand.
 Götz Spielmann est un réalisateur autrichien.
 Götz Widmann est un chanteur allemand.

Divers
 La  Panzer grenadier division SS Götz von Berlichingen était l’une des 38 divisions de Waffen-SS durant la Seconde Guerre mondiale.
 Gebrüder Götz est une entreprise allemande de vente par correspondance de chaussures.

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom allemand
Patronyme germanique
Nom théophore